Maltês (cão) — raça de cães
Malta — ilha no Mediterrâneo
Língua maltesa — língua falada em Malta

Desambiguações de gentílicos
Desambiguações de topônimos